Всероссийский турнир 1903 — 3-й шахматный турнир, проходивший с 1 по 23 сентября в Киеве.

Организован Киевским шахматным обществом при содействии журнала «Шахматное обозрение», в основном на средства любителей шахмат. Проводился в помещении Общества велосипедистов. Собрал рекордное для Всероссийских шахматных турниров число участников — 19 из 10 городов: 
 Киев (6 шахматистов),
 Санкт-Петербург (4),
 Лодзь (2),
 Москва, Рига, Вильно, Кострома, Житомир, Новохопёрск, Нижний Тагил (по 1).

После 11-го тура из соревнования выбыл В. Бреев (Киев). Победителем вновь стал M. Чигорин (15 очков), однако победа далась ему труднее ввиду острой конкуренции со стороны молодёжи — О. Бернштейна (2-е место — 14 очков), В. Юревича (3-е место — 13½), А. Рубинштейна, Г. Сальве, Е. Зноско-Боровского и другие. Для Э. Шифферса турнир был последним выступлением в серьёзном соревновании.

Участники должны были внести стартовый взнос в размере 40 рублей, 20 из которых возвращались участнику, если он окончил турнир. Желающие принять участие должны были подать заявку в Киевское  Шахматное Общество (Крещатик, д. Попова) на имя секретаря турнирного Комитета, М. Л. Венгерова не позднее 1-го августа. После подтверждения о принятии в турнир, участник должен был выслать стартовый взнос.

Призы: 500, 350, 275, 200, 125, 50 и 30 рублей. Количество участников было ограничено 20-ю. При дележе 1-го места, между участниками проводится матч до двух побед, ничьи при этом не считаются. При дележе последующих мест, призы делятся поровну.

Туры проходили ежедневно за исключением четвергов и воскресных дней. Начала тура в 6 часов, в 10 часов вечера 30 минутная пауза и заключительная часть до часа ночи. Незаконченные к тому времени партии доигрывались по четвергам и воскресеньям с часу дня. Перед перерывом, игрок чья очередь, хода записывал свой ход. Во время перерыва анализ отложенной партии был воспрещён.

Контроль времени: 2 часа на первые 30 ходов и по часу на каждые последующие 15 ходов. Если игрок не является к началу партии, его часы пускаются в ход. В 8 часов вечера ему засчитывается поражение, если он так и не явился на тур.

В турнире используются правила изложенные в книге П. Бильгера «Handbuch des Schachspiels».

Движение по турам 

¹) У игрока уже был выходной день.

Таблица

Примечания

Литература 
 III Всероссийский шахматный турнир, М., 1904;

Ссылки 
 Партии турнира на сайте PgnMentor.com 

Сентябрь 1903 года
Шахматные турниры в Российской империи
1903 год в шахматах
Спорт в России в 1903 году
Спортивные соревнования в Киеве
Соревнования по шахматам на Украине
1903 год на Украине